Toulouse-Maler ist der Name von:

 Toulouse-Maler (Attika), antiker attisch-griechischer Vasenmaler des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Toulouse-Maler (Kampanien), antiker kampanisch-griechischer Vasenmaler des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Toulouse-Maler (Korinth), antiker korinthisch-griechischer Vasenmaler des 7. Jahrhunderts v. Chr.